Григоровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Григоровское сельское поселение — входит в Сусанинский район, Костромская область
 Григоровское сельское поселение — входит в Новгородский район, Новгородская область